|-
| 35601 - ||  || 23 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35602 - ||  || 23 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35603 - ||  || 23 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35604 - ||  || 23 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35605 - ||  || 23 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35606 - ||  || 23 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35607 - ||  || 18 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35608 - ||  || 18 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35609 - ||  || 19 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35610 - ||  || 19 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35611 - ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35612 - ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35613 - ||  || 23 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35614 - ||  || 25 aprilie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 35615 - ||  || 25 aprilie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 35616 - ||  || 25 aprilie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 35617 - ||  || 25 aprilie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 35618 Tartu ||  || 25 aprilie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 35619 - ||  || 25 aprilie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 35620 - || 1998 JZ || 1 mai 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 35621 - ||  || 15 mai 1998 ||  || , 
|-
| 35622 - ||  || 5 mai 1998 ||  || 
|-
| 35623 - ||  || 23 mai 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 35624 - ||  || 23 mai 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 35625 - ||  || 23 mai 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 35626 - ||  || 27 mai 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 35627 ||  || 24 mai 1998 ||  || 
|-
| 35628 - ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35629 - ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35630 - ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35631 - ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35632 - ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35633 - ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35634 - ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35635 - ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35636 - ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35637 - ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35638 - ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35639 - ||  || 23 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35640 - ||  || 23 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35641 - ||  || 23 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35642 - ||  || 23 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35643 - ||  || 23 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35644 - ||  || 23 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35645 - ||  || 23 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35646 - ||  || 18 mai 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 35647 - ||  || 23 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35648 - ||  || 29 mai 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 35649 - ||  || 23 iunie 1998 || Catalina || CSS
|-
| 35650 - ||  || 19 iunie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35651 - ||  || 24 iunie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35652 - ||  || 24 iunie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35653 - ||  || 24 iunie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35654 - ||  || 24 iunie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35655 - ||  || 24 iulie 1998 || Caussols || 
|-
| 35656 - ||  || 26 iulie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 35657 ||  || 22 august 1998 ||  || 
|-
| 35658 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35659 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35660 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35661 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35662 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35663 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35664 - ||  || 24 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35665 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35666 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35667 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35668 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35669 - ||  || 22 septembrie 1998 ||  || 
|-
| 35670 - ||  || 24 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
|  ||  || 23 septembrie 1998 || Steward Observatory || 
|-
| 35672 - ||  || 23 octombrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 35673 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35674 - ||  || 14 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35675 - ||  || 15 decembrie 1998 ||  || 
|-
| 35676 - ||  || 14 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35677 - ||  || 15 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35678 - ||  || 11 decembrie 1998 ||  || 
|-
| 35679 - ||  || 17 decembrie 1998 || Ōizumi || T. Kobayashi
|-
| 35680 - ||  || 15 ianuarie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 35681 ||  || 16 ianuarie 1999 ||  || , T. Urata
|-
| 35682 - ||  || 18 ianuarie 1999 || Ōizumi || T. Kobayashi
|-
| 35683 - ||  || 21 ianuarie 1999 || Kleť || Kleť
|-
| 35684 ||  || 16 ianuarie 1999 || Kushiro || , 
|-
| 35685 - ||  || 21 ianuarie 1999 || Caussols || 
|-
| 35686 - ||  || 16 ianuarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 35687 - ||  || 6 februarie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 35688 - ||  || 15 februarie 1999 ||  || 
|-
| 35689 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 35690 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 35691 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 35692 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 35693 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 35694 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 35695 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 35696 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 35697 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 35698 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 35699 - ||  || 13 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 35700 - ||  || 19 februarie 1999 || Ōizumi || T. Kobayashi
|-